Verhulst är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adriaan Verhulst (1929–2002), belgisk historiker
 Johannes Verhulst (1816–1891), nederländsk tonsättare
 Pierre-François Verhulst (1804–1849), belgisk matematiker
 Rombout Verhulst (1624–1698), flamländsk skulptör

Nederländska efternamn